SPCK ist die Abkürzung für:
 Service Provider Lock, siehe SIM-Lock
 Society for Promoting Christian Knowledge, anglikanische Missionsgesellschaft

Abkürzung